Urszulin peut faire référence à :

Toponymie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Urszulin est un village

dans la voïvodie de Łódź
 Urszulin est un village 

dans la voïvodie de Lublin
 Urszulin est un village dans le powiat de Lublin
 Urszulin est un village dans le powiat de Ryki
 Urszulin est un village dans le powiat de Włodawa
 Urszulin est une gmina dont ce village est le siège administratif (chef-lieu).

dans la voïvodie de Mazovie
 Urszulin est un village dans le powiat de Grodzisk Mazowiecki